Nella mitologia greca, con Sminteo si intendono più personaggi.

Sminteo – epiteto di Apollo. Significa sterminatore di topi e gli fu dato per aver liberato la Troade dai topi che la infestavano. L'invasione dei topi riguardava Teucro e i suoi compagni.
Sminteo – eroe, ai comandi di Echela, il figlio di Pentilo, che prese parte alla colonizzazione di Lesbo.

Pagine di disambiguazione